L'unité urbaine de Pont-de-Roide est une unité urbaine française centrée sur la ville de Pont-de-Roide-Vermondans dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.

Données globales 
En 2010, selon l'Insee, l'unité urbaine de Pont-de-Roide est composée de trois communes, toutes situées dans le département du Doubs, plus précisément dans l'arrondissement de Montbéliard.

En 2010, avec  habitants, elle constitue la cinquième unité urbaine la plus peuplée du département du Doubs, derrière celles de Besançon, Montbéliard, Pontarlier et Morteau qui occupent les quatre premiers rangs au niveau départemental.

Délimitation de l'unité urbaine de 2020 

L'Insee a procédé à une révision de la délimitation de l'unité urbaine de Pont-de-Roide en 2020 qui est ainsi composée de trois communes urbaines :

Évolution démographique
L'unité urbaine de Pont-de-Roide se caractérise par une croissance démographique contrastée depuis 1968.

Histogramme
(élaboration graphique par Wikipédia)

Articles connexes

Liens internes
Données générales
 Unité urbaine
 Aire urbaine (France)
 Liste des unités urbaines de la France métropolitaine

 Données démographiques en rapport avec Pont-de-Roide
 Aire urbaine de Montbéliard
 Arrondissement de Montbéliard
 Pont-de-Roide-Vermondans

Liens externes 
 Composition de l'unité urbaine de Pont-de-Roide en 2010 - Source : Insee
 Délimitations 2010 des unités urbaines - Source : Insee
 Données statistiques de l'Insee sur l'unité urbaine de Pont-de-Roide en 2009 (document pdf)

Sources

Pont-de-Roide